Tragium dichotomum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Tragium dichotomum ingår i släktet Tragium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dichotomum